Die Esiliiga 1995/96 war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten estnischen Fußball-Spielklasse der Herren.

Modus 
Die acht Mannschaften spielten zunächst jeweils zweimal gegeneinander. Im Anschluss spielten die vier besten Teams mit den beiden letzten Mannschaften der Meistriliiga um zwei Startplätze für die folgende Meistriliiga-Saison aus.

Die Teams auf den Plätzen 5 bis 8 der regulären Saison spielten mit vier Drittligisten um vier Plätze in der Esiliiga der folgenden Spielzeit. Die vier letzten Vereine spielten anschließend in der II Liiga.

Vereine 
Tallinna JK, FC DAG Tartu und FC Norma Tallinn waren aus der Meistriliiga abgestiegen. Aus der II Liiga kam JK Arsenal Tallinn.

Reguläre Saison

Aufstiegsrunde 
Die vier besten Teams der ersten Runde spielten mit den beiden Tabellenletzten der Meistriliiga zwei Startplätze für die Saison 1996/97 aus.

Abstiegsrunde 
Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 8 spielten mit den vier Drittligisten JK Kalev Sillamäe, Olümpia Maardu, Lokomotiiv Valga und Pärnu United um vier Startplätze für die folgende Esiliiga-Saison.

Weblinks 
 Tabelle auf rsssf.com

1995/96
Fußballsaison 1995/96